Osoby o tym nazwisku:
 Leopold Láznička – czechosłowacki lekkoatleta
 Viktor Láznička – czeski szachista